Verwüstung bedeutet:

 Devastierung, eine allgemeine Zerstörung von Landschaften, Ortschaften oder einzelnen Bauwerken
 Desertifikation, den Vorgang der Bildung von Wüsten
 Verwüstung / Invoke the Dark Age, das Debütalbum der österreichischen Black-Metal-Band Abigor

Siehe auch:

Wüstung